Делфи може да се отнася за:
 Делфи, древногръцки полис
 Delphi, език за програмиране
 Метод Делфи- техника за оценка на проекти